Лаландия (Lalandia) — название двух парков отдыха с водными аттракционами, расположенных в Рёдби и Биллунне, Дания.

Название парков происходит от латинского названия острова Лолланн.

Парк в Рёдби был открыт в 1988 году. Помимо большого водно-развлекательного комплекса Aquadome в парке есть площадки для боулинга, мини-гольфа, теннисные корты, крытый ледовый каток и др. В 200 метрах от парка расположен пляж.

24 апреля 2009 года был открыт второй парк Lalandia, в Биллунне. Здесь находится крупнейший в Скандинавии водный аттракцион Aquadome площадью 10 тыс. м².

На территории обоих парков имеются коттеджи, которые можно арендовать для отдыха.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Русскоязычный информационный ресурс о парках

Парки развлечений в Дании